Подгорняк () — село, входит в Кузьмовский сельский совет Сарненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 66 человек. Почтовый индекс — 34561. Телефонный код — 3655. Код КОАТУУ — 5625483903.

Местный совет 
34561, Ровненская обл., Сарненский р-н, с. Кузьмовка, ул. Кузнецова, 81а.

Ссылки 
 Подгорняк на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Сарненского района